Серге́й Петро́вич Я́ковлев (03.03.1934 — 16.05.2010) — российский учёный в области теории процессов обработки металлов давлением и технологии кузнечно-штамповочного производства. Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.

Биография 
Родился в Ростове-на-Дону. Окончил Ростовский государственный университет им. Молотова (1957).

С 1963 года преподавал в Тульском политехническом институте (ТулГУ): ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор. Возглавлял кафедру «Технология штамповочного производства» (в настоящее время «Механика пластического формоизменения», МПФ), был проректором по научной работе (1997—2005). С 2005 г. профессор кафедры МПФ.

Основное направление научной деятельности — методы анализа и расчёта статических и динамических процессов на основе обобщённых математических моделей, учитывающих реальные свойства анизотропии и неоднородности механических свойств материала.

Доктор технических наук (1972), профессор (1973).

Автор 15 монографий и учебных пособий, справочника, более 250 научных статей, получил 13 авторских свидетельств об изобретениях.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1990), Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2003).

Лауреат:
 Государственной премии РФ (1998 — за разработку научных основ и ресурсосберегающих процессов деформирования при изготовлении изделия машиностроения с высокими техническими требованиями),
 премии Совета Министров СССР (1982 — за создание и внедрение новых технологических процессов и технологического оборудования в машиностроении)
 Премии Правительства РФ в области науки и техники (2006 — за разработку комплекса технологий и научное обеспечение производственных процессов пластического формообразования особых пластических деталей машиностроения из высокопрочных анизотропных материалов),
 трижды лауреат премии им. С. И. Мосина (1972, 2002, 2006) — за работы в области вооружения.

Награждён орденом Почёта (2000) и медалями «Ветеран труда» (1984), «300 лет Российскому флоту» (1996).

Сын — Сергей Сергеевич Яковлев (1957—2015), профессор ТулГУ.

Источники 
 http://tsu.tula.ru/structure/doctors/yakovlev/
 http://cyberleninka.ru/article/n/yakovlev-sergey-petrovich
 http://tula-mpf.narod.ru/win/top/propodovateli/2.htm

Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Выпускники Ростовского государственного университета
Преподаватели Тульского государственного университета
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации